В 1960/61 годах состоялся 6-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получила «Бенфика», победившая в финале «Барселону» со счётом 3:2, а «Барселона» в свою очередь выбила в первом раунде бессменного обладателя Кубка европейских чемпионов — «Реал Мадрид».

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1960/61 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1960/61 на сайте RSSSF

1960
Футбол в Европе в 1960 году
Футбол в Европе в 1961 году